Pölzl ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Pölzl (* 1959), österreichische Schriftstellerin
 Christian Pölzl (1962–2017), österreichischer Theaterregisseur, Schauspieler und Musiker
 Eva Pölzl (* 1975), österreichische Moderatorin
 Franz Xaver Pölzl (1840–1914), österreichischer Theologe
 Georg Pölzl (* 1957), österreichischer Manager
 Heinrich J. Pölzl (1925–2016), österreichischer Maler und bildender Künstler
 Klara Pölzl (1860–1907), Mutter Adolf Hitlers (später Klara Hitler)
 Leopold Pölzl (1879–1944), Dissident des NS-Regimes und Bürgermeister von Aussig

Siehe auch:
 Pölzel
 Pötzl